Melek ist der Name folgender Personen:

 Melek (Vorname), ein türkischer weiblicher Vorname, siehe dort zu Namensträgerinnen
 Abdurrahman Melek (1896–1978), türkischer Politiker
 Peter Melek (* 1987), slowakischer Fußballspieler

Melek bezeichnet außerdem:
 Melek (Slowakei), Gemeinde im Okres Nitra, westliche Slowakei
 Melek, Dorf in Niger, siehe Meleck
 Wadi el-Melek, Wadi im Sudan
 Melek (Titel), Herrschertitel semitischen Ursprungs
 Melek Taus (Tausî Melek, „Engel Pfau“), von den kurdischen Jesiden verehrter Engel

Siehe auch: 
Malach, Malak, Malik, Melik, Meleke, Moloch